Příjmení Železník nosí více osobností:

 Lukáš Železník (* 1990) – český fotbalový útočník
 Vlastimil Železník (* 1930) – český trumpetista, pedagog a skladatel

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Štěpánková-Železníková (1915–1983) – česká sportovní pilotka
 Eva Železníková (1929–???) – slovenská a československá politička

Česká příjmení